Схап — фамилия. Известные носители:
 Схап, Арно (1974—2004) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Схап, Джонни (1940—2012) — нидерландский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника.